Coçan ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden in Okzitanien:
 Coussa im Département Ariège
 Coussan im Département Hautes-Pyrénées